Гуме́ниса () — малый город в Греции. Находится на высоте 250 метров над уровнем моря, в 346 километрах к северо-западу от Афин и в 54 километрах к северо-западу от Салоник. Исторический центр общины (дима) Пеонии в периферийной единице Килкисе в периферии Центральной Македонии. Население 3609 жителей по переписи 2011 года. Площадь сообщества 30,139 квадратного километра.

С 1991 года Гумениса — центр новообразованной епархии Элладской православной церкви — Гуменисской, Аксиупольской и Поликастрской митрополии.

Город известен , основанным в XIV веке. Слово  буквально означает игуменья. Главной святыней монастыря является чудотворная икона Богоматери Гумениссы, по преданию её чудесное обретение произошло на месте, где расположен монастырь.

История 
Гумениса расположена в 20 километрах к северу от Пеллы, столицы Древней Македонии. Ещё Гомер упоминал о Пеонии, о здешней местности на севере около реки Аксиос, которая времена царствования царя Филиппа была присоединена к Македонскому царству. 

Город расположен в историко-географической области Македонии, которая была освобождена греческой армией в Балканские войны и по Бухарестскому договору 1913 года была закреплена в составе Греции. До 1926 года назывался Гумендже или Гуменица (). В 40-х годах XIX века русский славист Виктор Григорович отметил, что население деревня Игуменчо преимущественно болгарское. В 1900 году здесь проживало 3150 болгар. Город не оказался в стороне от Илинденского восстания 1903 года, и борьбы за Македонию 1904—1908 гг. В 1905 году по данным секретаря Болгарской екзархии Димитра Мишева, здесь было 2560 болгар — прихожан церкви Болгарской екзархии, а 2440 болгар оставались прихожанами Константинопольской (именуемые болгарами как грекомане), в городе были греческая и болгарская школы.

После завершения Второй Балканской войны, с 1913 года болгары из города переселялись на территорию современных Северной Македонии и Болгарии, а греки оттуда переселялись в Гуменицу.

Климат

Население

См. также 
 Костас Гацос

Примечания 

Города Греции
Переименованные населённые пункты Греции
Килкис